Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Boston 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Barbara Potter e Sharon Walsh che hanno battuto in finale Andrea Leand e Mary Lou Daniels 7–6, 6–0.

Teste di serie 

Assente
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (Campionesse)

 Hana Mandlíková /  Helena Suková (semifinali)
 Rosalyn Fairbank /  Wendy White (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Boston 1984